Ledertal ist der Name von:

 Ledertal (Gemeinde Mühldorf), Ortsteil von Mühldorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Ledertal (Gemeinde Weitra), Stadtteil von Weitra, Bezirk Gmünd, Niederösterreich